Kellie Pickler
Osmar Pickler

Desambiguação